Улица Академика Ба́рдина — годоним.

 Улица Академика Бардина (Волгоград)
 Улица Академика Бардина (Екатеринбург) 
 Улица Академика Бардина (Тула)

См. также